Dziennik Telewizyjny – program informacyjny nadawany w latach 1958–1989
 Dziennik Telewizyjny – program rozrywkowy emitowany w latach 1995–2005